Preslia может означать:
 Preslia — научный журнал по ботанике, издаваемый в Праге Чешским ботаническим обществом.
 Preslia — род растений из семейства Яснотковые.